Walmart (nombre comercial de  Intersalt, S. de R.L. de C.V.; subsidiaria completa de Wal-Mart de México S.A.B. de C.V) es una cadena mexicana de grandes almacenes con presencia en México, con presencia en diversos estados de la república. Es una filial completa de Walmart, Inc., de Estados Unidos. Se fabricó en un año y 2 meses, como lo afirmó el empresario Julio César Domínguez. 

Es la cadena minorista más grande y líder en México compitiendo con Soriana, La Comer, H-E-B y Chedraui. Walmart tienen varias estrategias publicitarias que han ayudado a liderar el Mercado mexicano, como los Hot Sale, que compiten con El Buen Fin de Soriana y Chedraui.

Historia
En 1991 se crea la División Internacional de Walmart Stores Inc. con una asociación con Cifra. Se crea Sam's Club. 

En el año de 1993, surge la primera tienda Wal-Mart Supercenter ubicado en Plaza Oriente en la Ciudad de México. Con la apertura de estas unidades las tiendas Aurrerá ya no tuvieron más aperturas ya que en 1997, la empresa Grupo Cifra se fusionó con Walmart Stores Inc., creando así la empresa Cifra Walmart, y en el año 2001, el formato Aurrerá desaparece y 24 de sus unidades se convirtieron a Wal-Mart Supercenter y de allí nació la empresa Walmart México.

En el 2008, Walmart cambia su imagen y logotipo y de allí se abrieron tiendas con la nueva imagen. Actualmente Walmart opera en los 32 Estados de la República.

Descripción
Walmart es una cadena de hipermercados cuyo esquema de ventas es al menudeo. Son tiendas con un amplio surtido, desde abarrotes, perecederos y alimentos preparados, hasta ropa y mercancías generales. Sus Dimensiones son de 8 metros de alto, 110 m de largo y 80 m de ancho Son tiendas de autoservicio enfocados a consumidores ubicados en ciudades a partir de los 100,000 habitantes, cuya superficie de venta son de los 6,000 hasta los 11,000 metros cuadrados, cuenta con una galería comercial que la compañía renta a terceros, en el cual ofrecen y comercializan productos y servicios para el consumidor. Actualmente Walmart, siendo hipermercado, compite con conceptos de tienda similares como HEB, Costco Wholesale Tiendas Soriana, mediante sus formatos Soriana Híper y Soriana Plus, Chedraui en sus formatos Chedraui y Selecto Chedraui y Casa Ley bajo su formato Casa Ley Fiesta Europea, entre otros.

Presencia en estados

Walmart tiene presencia en los 32 estados de la República. Walmart normalmente está presente en ciudades de más de 100,000 habitantes, sin embargo se han instalado en ciudades donde estaba en presencia Bodega Aurrerá hasta el 2009. Actualmente cuenta con  287 sucursales a nivel nacional.

Frases utilizadas 
 1993-1998: Siempre Precios Bajos, ¡Siempre!
 1998-1999: El Precio Manda.
 1999-2002: Qué Bueno, Qué Barato, ¡Siempre!
 2002-2003: Trabajando Más Para Bajar Más Los Precios.
 2003-2006: Ahorrando Más.
 2006-2007: Precio Bajo Mucho Más Bajo.
 2007-2008: Siempre Precios Bajos, ¡Siempre Para Ti! (como parte de la transición del usted al tú en sus comerciales).
 2008-2011: Ahorras Dinero, Vives Mejor.
 2011-2013: Precios Bajos Todos Los Días. En Todo.
 2013-2018: Siempre encuentras todo y Pagas Menos.
 2019-Actual: En Tienda o en Línea, Walmart, llevas lo que quieras vive Mejor.

Controversias

Investigación por corrupción y soborno 

El 21 de abril de 2012, el diario estadounidense The New York Times publicó que Walmart de México presuntamente pagó sobornos por hasta 24 millones de dólares para obtener permisos para construir tiendas a fin de ganar dominio en el mercado mexicano.

Eduardo Castro-Wright, ex CEO de Walmart durante el periodo de 2002 a 2004, fue presuntamente el principal responsable de la estrategia que involucró a varios ejecutivos en el escándalo de corrupción de la empresa. De acuerdo con The New York Times, Sergio Cicero Zapata, un exejecutivo de Walmart de México, fue quien en 2005 reveló a un abogado de la empresa cómo fue el pago de sobornos.

El caso de soborno, causó al cierre del mes de abril de 2012, una baja en las acciones de Walmart de 12.01% dentro de la Bolsa Mexicana de Valores y 4.66% en Wall Street. Así mismo, la situación generó dificultades para la compañía en sus planes de expansión, ya que varias ciudades en los Estados Unidos le negaron la construcción de nuevas sucursales, tales como Los Ángeles y Boston.

Referencias

Otras referencias 
 Enrique Krause, Walmart de México, una historia de valor y compromiso, Editorial Clio.

Véase también 
 Bodega Aurrerá
 Walmart de México y Centroamérica
 Sam's Club
 Superama

Empresas de México
Supermercados de México
Empresas de México fundadas en 1993
Grandes almacenes de México
Grandes almacenes
Walmart México
Grandes almacenes de Estados Unidos